Jackson steht für:

 Jackson (Name), Familienname und Vorname – zu Namensträgern siehe dort
 (2193) Jackson, Asteroid
 Jackson Automobile Company, US-amerikanischer Automobilhersteller
 Jackson (Automarke), britische Automarke
 Jackson Brothers & Lord, britischer Automobilhersteller
 Jackson’s Kustom Buggies, britischer Automobilhersteller
 Jackson Guitars, US-amerikanischer Gitarrenhersteller
 M36 Jackson, US-amerikanischer Jagdpanzer
 Jackson-Gletscher, Gletscher im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Jackson Peak, Berg im Queen Elizabeth Land, Antarktika
 Jackson Pond, Tümpel im Viktorialand, Antarktika
 Jackson Tooth, Nunatak im Coatsland, Antarktika
 Jackson, Single von Lee Hazlewood und Nancy Sinatra (1967) 

Jackson ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Jackson (Alabama) im Clarke County
 Jackson (Georgia) im Butts County
 Jackson (Kalifornien) im Amador County
 Jackson (Kentucky) im Breathitt County
 Jackson (Louisiana) im East Feliciana Parish
 Jackson (Maine) im Waldo County
 Jackson (Michigan) im Jackson County
 Jackson (Minnesota) im Jackson County
 Jackson (Mississippi)
 Jackson (Missouri) im Cape Girardeau County
 Jackson (Montana) im Beaverhead County
 Jackson (Nebraska) im Dakota County
 Jackson (New Hampshire) im Carroll County
 Jackson (New Jersey)
 Jackson (New York)
 Jackson (North Carolina)
 Jackson (Ohio) im Jackson County, Ohio
 Jackson (Pennsylvania)
 Jackson (South Carolina) im Aiken County
 Jackson (South Dakota)
 Jackson (Tennessee) im Madison County
 Jackson (Texas)
 Jackson (Wisconsin) im Washington County
 Jackson (Town, Washington County), Town(ship) in Wisconsin
 Jackson (Town, Adams County), Town(ship) in Wisconsin
 Jackson (Town, Burnett County), Town(ship) in Wisconsin
 Jackson (Wyoming) im Teton County, Wyoming

Siehe auch:
 Jackson County
 Jackson-Diagramm
 Jackson Laboratory
 Jackson-Syndrom
 Fort Jackson
 Mount Jackson
 Lake Jackson
 The Jackson Five